КБ-586 — российский башенный безоголовочный верхнеповоротный грузоподъёмный кран. Имеет множество исполнений, которые различаются грузовысотными характеристиками, по типу основания и соответственно, схемам монтажа и возможностью перемещения. Кран выпускается как в приставном, так и в передвижном исполнении (на рельсовом ходу).

Впервые часть крана была представлена на выставке CTT-2010 в г. Москва. Полностью в сборе кран был показан на следующей выставке (CTT-2011). Серийное же производство крана начато нязепетровским Литейно-механическим заводом.

Описание 
Основное назначение — механизация строительно-монтажных работ при возведении жилых, гражданских и промышленных зданий и сооружений повышенной этажности с массой монтируемых элементов до 10 т. Для возведения вытянутых зданий и сооружений предназначены краны в передвижном исполнении — высотой до 65 м.

Рабочая стрела — балочного типа, вдоль которой перемещается грузовая тележка. В качестве основного грузозахватного приспособления используется грузовой крюк. Запасовка канатов — двукратная или четырёхкратная (с устройством автоматического изменения запасовки). Питание крана осуществляется от сети переменного тока 380 В частотой 50 Гц.

Технические характеристики 
Характеристики крана приведены в карточке.

Конструкция 
Краны всех исполнений управляются из кабины управления, оснащённой джойстиками и информационной панелью, на которой отображаются все текущие параметры, а также выводятся сигналы (звуковые) системы безопасности. Все исполнительные (рабочие) механизмы крана — частотно-регулируемые.

Башня и секции 
Башня составляется из промежуточных секций и представляет собой тип неповоротных и подращиваемых сверху. Увеличение высоты осуществляется при помощи гидравлического монтажного устройства. В качестве промежуточных секций применяются металлоконструкции-фермы (шириной 2,18м) трёх типов, отличающихся по длине (4 м, 8 м или 12 м). Максимальное количество секций при максимальной высоте крана может достигать 45 шт. Соединение секций производится на шпильках.

Опорно-поворотное устройство 
Опорно-поворотное устройство типа PLS  снабжено централизованной системой смазки и оборудовано токосъёмником. Привод механизма включает в себя два планетарных трёхступенчатых редуктора со съёмной приводной шестернёй.

Рабочие механизмы 
Основные рабочие механизмы крана выполнены с барабанами, планетарными редукторами, электрическими. Грузовая лебёдка имеет электродвигатель с колодочным тормозом (типа ТКГ). Лебёдка грузовой тележки — электропривод с электромагнитным дисковым тормозом.

Монтаж и демонтаж 
Монтаж производится одним вспомогательным стреловым самоходным краном и с использованием монтажной обоймы, которая после окончания работ может быть снята — для применения в сборке башни другого крана.

В стационарном исполнении, основание башни может устанавливаться либо на опорной крестообразной раме с балластом, либо в монолитном фундаменте. В последнем случае крепление башни осуществляется при помощи анкерных болтов. В случае рельсового исполнения крана, башня устанавливается на ходовую раму.

После сборки башни, переходят к монтажу рабочей стрелы, сборка которой осуществляется как на земле (с последующей установкой на башню), так и непосредственно (по отдельным секциям) на уже смонтированный кран. Конструкцией предусмотрена возможность наращивания стрелы в процессе эксплуатации. При увеличении высоты, кран крепится к зданию специальными связями.

Транспортировка 
Транспортировка крана может осуществляться железнодорожным, автомобильным и водными видами транспорта.
 Транспортировка узлов крана по железной дороге производится на открытых платформах или полувагонах. При этом кран должен быть разобран на сборочные единицы.
 Транспортирование узлов крана по автомобильным дорогам производится на стандартных средствах. При перевозке крана автомобильным транспортом надлежит руководствоваться «Правилами техники безопасности для предприятий автомобильного транспорта», «Правилами дорожного движения» и инструкцией по монтажу крана.
 Конструкция крана позволяет транспортировать все узлы в транспортном габарите.

Примечания

Литература 
 Журнал Cranes & Access Russia № 4 (21), июль 2010 — «CTT 2010. Выставка планов и надежд» (стр. 33, 34)

Башенные краны